Transparentnost může označovat:
Transparentnost (politika) 
Transparentnost (optika)
Transparentnost (informatika)

Související články 
Průhlednost
Průsvitnost
Opacita
Transparent